Cet article donne la liste des chaînes de Bbox TV pour les réseaux xDSL et Fibre (FTTH). Depuis fin juin 2021, l'offre Bbox TV n 'est plus disponible sur les réseaux Fibre coaxial (FTTLA / FTTB).

Liste des chaînes

Mosaïque Bbox TV

Chaînes de la TNT

Les services de Bbox TV

Généraliste

Premium 

(1) ou via la touche Home pour les décodeurs Android TV.

Divertissement

Cinéma & séries 

(1) ou via la touche Home pour les décodeurs Android TV.

Jeunesse 

(1) ou via la touche Home pour les décodeurs Android TV.

Découverte

Jeunes adultes

Musique 

(1) ou via la touche Home pour les décodeurs Android TV.

Sport

Art de vivre

Pratique et loisirs

Information française

Information internationale

Adulte 

(1) ou via la touche Home pour les décodeurs Android TV.
(2) Uniquement sur les décodeurs Android TV.

Régionale

France 3 Régions

Internationale

Autres

Notes et références 

Bouygues
Bbox